Filmburg als Name für Lichtspieltheater (Kinos) steht für

 Filmburg (Hamburg), von 1940 bis 1961
 Filmburg (Köln)
 Filmburg (Marktoberdorf)
 Filmburg (München)
 Filmburg (Wittenberg), ehemaliges Kino in der Lutherstadt Wittenberg
 Filmburg in Wolfsburg, siehe Hallenbad – Kultur am Schachtweg